Бори́совка () — село в Атбасарском районе Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальную единицу «Село Борисовка» (соответствующий 3-ему уровню административно-территориальной единицы) 

 Код КАТО — 113835100.
 Код КАТО АТЕ — 113835000.

География 
Село расположено на берегу реки Жабай, в северной части района, на расстоянии примерно 14 километров (по прямой) к северо-восток от административного центра района — города Атбасар.  

Абсолютная высота — 291 метров над уровнем моря. 

Ближайшие населённые пункты: село Садовое — на западе, город Атбасар — на юго-западе, село Покровка — на севере. 

Западнее села проходит автодорога республиканского значения — Р12 «Кокшетау — Атбасар».

Улицы 
 ул. Бейбитшилик,
 ул. Достык,
 ул. Клименко Семён,
 ул. Мищенко Иван,
 ул. Устич Фёдор

История 
В 1989 году село являлось административным центром и единственным населённым пунктом Ленинского сельсовета.
В периоде 1991—1998 годов:

 сельсовет был преобразован в сельскую администрацию Борисовка в соответствии с реформами административно-территориального устройства Республики Казахстан;
 сельская администрация была преобразована (упразднена) и переведена в категорию села Борисовка с образованием отдельного административно-территориального образования (сельского акимата) «Село Борисовка» на базе Борисовской сельской администрации соответственно.

Население 
В 1989 году население села составляло 1451 человек (из них немцы — 46 %, украинцы — 23 %).

В 1999 году население села составляло 1248 человек (596 мужчин и 652 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 1084 человека (532 мужчины и 552 женщины).

Примечания 

 

 
Населённые пункты Атбасарского района